La Nouvelle Critique est le nom d'une revue du Parti communiste français.
 Nouvelle critique est le nom qui a été donné à plusieurs orientations nouvelles de la critique littéraire à la suite de la parution du Sur Racine de Roland Barthes en 1963.